Fernand est un prénom masculin d'origine germanique.

Équivalent de Fernando en espagnol, portugais et Ferdinando en italien, il a pour variantes féminines Fernande et Fernandine.

Historique
Fernand est la forme francisée du prénom espagnol Fernando et italien Ferdinando, dont l'origine est probablement gotique. Il est basé sur les thèmes frith (signifiant « protection », « sécurité ») et nanth (signifiant « audace », « témérité »).

Il s'agit dans ce cas d'une variante abrégée de Ferdinand, prénom possiblement implanté dans la péninsule Ibérique par les Wisigoths entre le  et le .

Il a été autorisé en France par la loi du , ce prénom y est très répandu au  et au début du  où il atteint son record d'attribution en 1920 avec  naissances.

Il connaît depuis un déclin.  le plus attribué au  en France, il est porté par environ  personnes en 2013.

Il a comme variantes en poitevin-saintongeais Farnan, Farnand, Frnand, Feurnand et Feurnan.

Saints chrétiens
 Fernand ou Ferdinand (), Ferdinand d'Aragon, membre de la famille royale d'Aragon, cinquième évêque de Cajazzo, bénédictin vénéré à Cornello en Sicile ; fêté le .

Personnalités portant ce prénom

Toponymes 

Le prénom Fernand apparaît dans plusieurs toponymes francophones :
 Place Fernand Cocq à Bruxelles ;
 Rue Fernand Séverin à Bruxelles.

Œuvres

Musique 
 Fernand : chanson de Jacques Brel

Cinéma 
Le prénom Fernand apparaît dans plusieurs titres de films :
 Fernand cherche du boulot (1951), court-métrage français d'Yves Robert ;
 Fernand cow-boy (1956), film français de Guy Lefranc ;
 Fernand clochard (1957), film français de Pierre Chevalier ;
 Fernand (1980), film français de René Féret ;
 Fucking Fernand (1987), film français de Gérard Mordillat.

Voir aussi 

 
 
 Big Fernand, enseigne française de restauration rapide
 Gouvernement Fernand Bouisson
 Hôpital Fernand-Widal à Paris
 Prix national de portrait photographique Fernand Dumeunier

Références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme